Medhin ist der Familienname folgender Personen:

 Teklemariam Medhin (* 1989), eritreischer Langstreckenläufer
 Tsegaye Gabre-Medhin (1936–2006), äthiopischer Schriftsteller
 Tesfay Medhin (* 1953), äthiopischer Geistlicher, Bischof von Adigrat, Äthiopien